Montalbanesi – abitanti di Montalbano (Ferrara)
Montalbanesi – abitanti di Montalbano Elicona
Montalbanesi – abitanti di Montalbano Jonico
Montalbanesi – abitanti di Petrolla